Dit is de wereldranglijst voor mannen van juli 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 juli 2014.

Mannen 07